Lisac je pogranično naselje u Hrvatskoj u općini Klani. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, uz granicu sa Slovenijom.

Zemljopis 
Jugozapadno su Lipa, Škalnica, jugoistočno je Klana, sjeverno je Zabiče i izvor Reke, sjeverozapadno su Sušak i Novokračine.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji